Johann Wundt ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Wundt (1822–1889), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann Jakob Wundt (1701–1771), deutscher Theologe